

Accezioni comuni
Riso – alimento
Oryza sativa – pianta erbacea annuale della famiglia delle Graminacee, da cui si produce il cereale coltivato detto riso.
Riso selvatico (Genere Zizania) – pianta erbacea annuale della famiglia delle Graminacee, producente un cereale analogo al riso, tipico di zone fredde o temperate, di norma non coltivato.
Riso – espressione emotiva di fronte a situazioni comiche o di altro tipo

Architetture
Palazzo Riso a Palermo – edificio del XVIII secolo, opera dell'architetto Vincenzo Marvuglia e sede del RISO, Museo d'Arte Contemporanea della Sicilia.

Persone 
Armando Riso (1909) – calciatore italiano 
Francesco Riso (1826-1860) – patriota antiborbonico
Gianni Riso (1952) – disc jockey italiano
Giovanni Villa Riso (1813-1884) – politico italiano
Hans Riso (1889-1910) – calciatore tedesdo, di ruolo portiere 
Heinrich Riso (1882-1952) – calciatore tedesco, di ruolo difensore
Mario Riso (1967) – batterista e compositore italiano
Sebastiano Riso (1983) – regista e sceneggiatore italiano

Geografia
Riso – torrente della provincia di Bergamo
Val del Riso – valle della provincia di Bergamo

Musei
RISO – Museo d'Arte Contemporanea della Sicilia.

Tessitura
Punto riso – punto della lavorazione a maglia

Altri progetti